Children of Destiny – cortometraggio del 1914 diretto da J. Farrell MacDonald
Children of Destiny – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Charles Urban Trading Company
Children of Destiny – film del 1920 diretto da George Irving
Children of Destiny – film del 1946 diretto da Marc Maillaraky
Children of Destiny – singolo di Neil Young del 2017